Az orvostudomány szinonimája
 Gyógyászat: 1861–1944 között megjelent orvostudományi folyóirat